Капдевиль, Капдевилль () — фамилия.

Известные носители:

 Капдевилль, Жорж (1899-1991) — французский футбольный арбитр.
 Капдевиль, Пауль (род. 1983) — чилийский теннисист.